Вальданьо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 27 483 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 521 чел./км². Занимает площадь 50 км². Почтовый индекс — 36078. Телефонный код — 0445.

Покровителем населённого пункта считается святой Климент I (папа римский). Праздник ежегодно празднуется 23 ноября.

Города-побратимы 
  Прин-ам-Кимзе, Германия (1987)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта